Крова:
 Крова () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Крова — жанр пиюта (средневековой еврейской поэзии).
 Крова — малая река в Архангельской области России, приток Юлы (бассейн Северной Двины).

См. также 
 Кров

Примечания